А́нна Валенти́новна Увáрова (27 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР — 1 июня 2020, там же, Россия) — российский журналист, медиаменеджер, педагог. Одна из создателей первого делового телеканала России. Главный редактор РБК-ТВ  с декабря 2009 по декабрь 2012 года.

Биография 
Родилась 27 мая 1968 года в Москве. В 1986 году окончила среднюю школу № 656 им. Макаренко 

Продолжила обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова, на факультете журналистики. В 1992 году получила диплом по специальности литературный работник радиовещания.

Именно с радио в 1993 году началась профессиональная карьера Анны Уваровой. Была редактором и ведущей на первой деловой коммерческой радиостанции (Камертон). Работала на Маяке.

Профессиональная деятельность 

Первый опыт в деловой журналистике на радио станет знаковым. Главное профессиональное детище Уваровой впоследствии будет связано с первым деловым телеканалом России (РБК-ТВ). На РБК Уварова создала с нуля потоковую службу телевизионного информационного вещания. Такой формат был запущен в России впервые.

Телевидение 
Свою работу на телевидении Уварова начинала корреспондентом НТВ в 1995 году. В 1997 переходит на «РЕН-ТВ», где в течение 6 лет работает шеф-редактором вечерних Новостей.

РБК (2002 - 2012) 

В 2002 году Уварова принимает приглашение Михаила Ермолаева возглавить Службу информации первого делового телеканала России РБК-ТВ.

 2002—2007 - создатель и руководитель первой в России информационной службы ТВ потокового вещания;
 2007—2009 - заместитель главного редактора;
 2009—2012 - главный редактор
До РБК-ТВ в России не было традиции создания новостей, ориентированных под бизнес- формат. Внутри телеканала была налажена программа обучения сотрудников Службы информации. Журналисты слушали лекции по экономике, сдавали экзамены. В 2007 году РБК-ТВ выходит на новый уровень. Вещание канала распространяется на весь европейский континент - от Португалии до Камчатки. К 2011 году ежемесячная аудитория РБК-ТВ достигает 17,4 млн. человек. Благодаря привлеченным инвестициям телеканал становится обладателем одной из самых современных студий на российском телевизионном рынке. Под руководством А.Уваровой уже в первый год вещания телеканала РБК новостные выпуски выходят каждые полчаса в прямом эфире. Никогда прежде российское телевидение не работало в подобном режиме. 36 выпусков программы «Новости»  ежедневно, с 7 утра до 1 часа ночи.

2 ноября 2011 г. РБК-ТВ получает статус федерального телевизионного канала. Через год после очередной смены генерального директора телеканала (в 2011 году на эту должность был назначен Александр Любимов), в прессу просочились первые слухи о том, что Уварова уходит с РБК. 14 декабря 2012 года по согласованию сторон Анна Уварова официально покидает телеканал.

ОТР (Общественное телевидение России) 
В декабре 2012 от Александра Герасимова ей поступает предложение присоединиться к команде ОТР (Общественного телевидения России). ОТР как раз находится в стадии формирования. Уварова вновь стоит у истоков нового большого проекта. Разрабатывает концепцию новостных выпусков, набирает сотрудников в Департамент информационного вещания.ОТР как раз находится в стадии формирования. Уварова вновь стоит у истоков нового большого проекта. Разрабатывает концепцию новостных выпусков, набирает сотрудников в Департамент информационного вещания. 2013—2016 — Главный сменный редактор Дирекции информации ОТР (Общественного телевидения России).

НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) 
В 2016 году Анна Уварова принимает решение сосредоточиться на педагогической деятельности. Считает работу над подготовкой квалифицированных, креативных и профессиональных журналистов принципиально важной.

С октября 2016  по май 2020 -  доцент НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики).

Анна Валентиновна Уварова скоропостижно скончалась 1 июня 2020 года. В память о ней коллеги и друзья выпустили сборник воспоминаний «In memoriam. Анна Уварова (1968-2020)» (ISBN 978-5-89769-861-5). В текстах, написанных друзьями и коллегами по телеканалам REN-TV, РБК, ОТР и НИУ «Высшая школа экономики», отражаются грани личности Анны Уваровой и черты времени, в котором она жила.

Участие в общественных и творческих организациях 
 Член Союза журналистов России (с 2002)

Награды 

 2003 Лауреат премий 6-го ЕАТФ (Евразийский телефорум) за документальный фильм «Победный расчет»
 2005 Премия Центризбиркома
 2006 Лауреат Всероссийского конкурса ЦИК РФ и Союза Журналистов России «За лучший материал в СМИ», программа «Интрига дня»
 2008 Лауреат премии Eutelsat Hot Bird TV Awards, категория «Новостной телеканал»

Фильмография 
Руководитель проектов:

 2006 документальный фильм «Охотный ряд»
 2007 документальный фильм «Победный расчет»

Руководитель документальных проектов студентов НИУ ВШЭ:

 Специальный репортаж "Сирийский крест"
 Специальный репортаж "Аргументы студентов для работы волонтерами"
 Специальный репортаж "Кто и как кормит бездомных"
 Специальный репортаж "Мусорные войны»
 Специальный репортаж "Недоступная доступная среда"
 Специальный репортаж «Обесшайбленные».
 Специальный репортаж "Герои своего времени»

И др.

Библиография 
 Соавтор НИР «Исследование современных технологических принципов телепроизводства» / ИПК ТВиРВ, 2012, которая легла в основу книги «Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов» / М.Немировская. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013
О ней:

Примечания и ссылки